Керимов, Муса:
 Керимов, Муса Абдурахманович (род. 1938) — председатель Совета Министров Чечено-Ингушской АССР.
 Керимов, Муса Асад оглы (1906—1965) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда.